Florin steht für:

 Florin (Goldmünze), mittelalterliche Goldmünze
 Florin (britische Münze), britische Zwei-Shilling-Münze
  Ostafrikanischer Florin, Währung der britischen Kolonie Britisch-Ostafrika
 Aruba-Florin, die Währung von Aruba
 Florin AG, Schweizer Hersteller von Fettstoffen

Florin ist der Familienname folgender Personen:
 Alan E. Florin (1920–1994), US-amerikanischer Chemiker
 Carl Rudolf Florin (1894–1965), schwedischer Botaniker und Paläobotaniker
 Christiane Florin (* 1968), deutsche Politikwissenschaftlerin und Journalistin
 Eduard Florin (1910–†), deutscher SS-Unterscharführer
 Elfriede Florin (1912–2006), deutsche Schauspielerin
 Elisabeth Florin (* 1958), deutsche Journalistin und Buchautorin
 Heinz Walter Florin (* 1965), deutscher Dirigent und Komponist
 Hermann Florin (* 1961), deutscher Theaterregisseur und Filmproduzent
 Johann Heinrich Florin (1650–1700), deutscher evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer
 Johann Matthias Florin (1680–1751), deutscher Hochschullehrer
 Irmela Florin (1938–1998), deutsche Psychologin
 Magnus Florin (* 1955), schwedischer Schriftsteller, Regisseur und Dramaturg
 Peter Florin (1921–2014), deutscher Politiker (SED)
 Thomas Florin (* 1966 oder 1967), deutscher Mörder in Namibia
 Wilhelm Florin (1894–1944), deutscher Politiker (KPD) und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Wilhelm Florin (Theologe) (1894–1944), deutscher evangelischer Pfarrer

Florin ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Florin (Kalifornien), im Sacramento County
 Florin (Pennsylvania), im Lancaster County

Siehe auch:
 Florijn
 Florina (Begriffsklärung)
 Florine
 Florinus
 Flurin